Umbundu steht für:

 das Adjektiv zu Ovimbundu, eine Ethnie in Angola (Substantiv Plural Ovi-mbundu, Substantiv Singular Oci-mbundu)
 Umbundu (Sprache), die Sprache dieser Volksgruppe